Paul Miller – attore canadese
 Paul Miller (n. 1959) – calciatore inglese
 Paul Miller (n. 1968) – calciatore inglese
 Paul Miller (n. 1982) – cestista statunitense
 Paul Miller – regista statunitense